Fantômas — дебютный студийный альбом супергруппы Майка Паттона 
Fantômas, выпущен в 1999 году на лейбле Ipecac Recordings и является первой записью, выпущенной на этом лейбле.

Об альбоме 
Обложка альбома копирует испанский постер французского фильма 1965-го года «Фантомас разбушевался», переведённый на испанский язык как Fantômas amenaza al mundo (Фантомас угрожает миру). Из-за этого многие упоминают этот альбом как Amenaza al Mundo, хотя официально это является неверным.

Список композиций 
Все песни написаны Майком Паттоном.

Участники записи 
 Mike Patton — вокал, продюсер, обложка альбома.
 Dave Lombardo — ударные
 Buzz Osborne — гитара
 Trevor Dunn — бас-гитара

Примечания

Ссылки 
 Fantômas на discogs.com
 Fantômas на Last.fm

Концептуальные альбомы
Дебютные альбомы 1999 года
Альбомы Fantômas
Альбомы Ipecac Recordings
Альбомы США